In Thugz We Trust — дебютний студійний альбом супергурту (на той час дуету) Thug Lordz, до складу якого увійшли американські репери C-Bo та Yukmouth. Платівку видали 30 березня 2004 р. на лейблах West Coast Mafia Records і Smoke-A-Lot Records. Виконавчі продюсери: C-Bo, Yukmouth.

Реліз посів 63-тю сходинку чарту Top R&B/Hip-Hop Albums і 47-ме місце чарту Top Heatseekers. У записі альбому взяли участь Silverback Guerillaz, Eastwood, Spice 1, який згодом увійшов до складу Thug Lordz, та ін.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Дебютні альбоми 2004
Хіп-хоп альбоми